Wilhelm von Kotzebue ist der Name folgender Personen: 

* Wilhelm von Kotzebue (Diplomat) (1813–1887), deutschbaltischer Diplomat und Schriftsteller
 Wilhelm von Kotzebue (Maler) (1864–1952), deutscher Maler